Сабинас има више значења:

 Општина Сабинас (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Сабинас (Сабинас, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику